Finnische Oper (finn. suomalainen ooppera) kann bedeuten:

 Finnische Nationaloper (hieß von 1914 bis 1956 Finnische Oper)
 Finnische Oper, ein Opernensemble am Finnischen Nationaltheater (bestand von 1873 bis 1879)
 ein einzelnes finnisches Opernwerk oder die Gesamtheit des finnischen Opernschaffens, siehe Finnische Musik